niedźwiedź:
 «duży ssak drapieżny o masywnej budowie ciała, krótkich kończynach, szczątkowym ogonie, pokryty długim, gęstym futrem»
 «o człowieku niezgrabnym, niezdarnym»

Zwierzęta z rodziny niedźwiedziowatych 
 niedźwiedź amerykański (niedźwiedź czarny)
 niedźwiedź andyjski
 niedźwiedź bambusowy
 niedźwiedź błękitny
 niedźwiedź brunatny
 niedźwiedź grizli
 niedźwiedź himalajski
 niedźwiedź jaskiniowy
 niedźwiedź malajski
 niedźwiedź polarny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 17, w tym 15 podstawowych
 Niedźwiedź – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice
 Niedźwiedź – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół
 Niedźwiedź – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Niedźwiedź – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka
 Niedźwiedź – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Niedźwiedź – część wsi Komarno-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Niedźwiedź – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór
 Niedźwiedź – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Niedźwiedź – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Niedźwiedź – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Niedźwiedź – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Myszyniec
 Niedźwiedź – część wsi Zborowskie w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Niedźwiedź – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Niedźwiedź – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Niedźwiedź – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Niedźwiedź – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów
 Niedźwiedź – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka

Inne 
 Niedźwiedź – bula w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
 Niedźwiedź – część osiedla Podleśna miasta Olsztyn
 Niedźwiedź – gmina wiejska
 Niedźwiedż – posąg na Ślęży
 Niedźwiedź – potok, dopływ Uszwicy
 Niedźwiedź – skała w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach
 Niedźwiedź – skała w miejscowości Podzamcze w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec
 Niedźwiedź – stacja kolejowa w Polanowicach, w województwie małopolskim, w Polsce
 Niedźwiedź – szczyt w Masywie Śnieżnika

Zobacz też 
 Iwona Niedźwiedź – polska piłkarka ręczna
 Potok Niedźwiedź
 Miętusi Niedźwiedź
 Tomanowy Niedźwiedź
 Albrecht Niedźwiedź
 Wodzenie niedźwiedzia
 Niedźwiadek
 Leśniewo-Niedźwiedź
 Gracja Niedźwiedź

Przypisy

Linki zewnętrzne